Па́каринен () — финская фамилия. Известные носители:
 Пакаринен, Вейкко (1910—1987) — финский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Пакаринен, Пиа (род. 1990) — победительница конкурса Мисс Финляндия 2011 года.
 Пакаринен, Ханна (род. 1981) — финская певица.
 Пакаринен, Эса (1911—1989) — финский певец и актёр.